Amerikai Egyesült Államok
Las Palmas (Texas)
 Spanyolország
Las Palmas (tartomány)
Las Palmas de Gran Canaria, város Gran Canaria szigetén